Theodora van Griekenland en Denemarken (1983), de jongste dochter van Koning Constantijn II en Anne-Marie van Denemarken
 Theodora van Griekenland en Denemarken (1906-1969) de tweede dochter van Andreas van Griekenland en Alice van Battenberg